Die Liste der erfolgreichsten Torschützen der 2. Bundesliga verzeichnet alle Fußballspieler, die seit der Einführung der zweitobersten bundesdeutschen Spielklasse im Jahr 1974 100 oder mehr Tore erzielt haben. Dabei wird für alle Spieler aufgeschlüsselt, wie viele Tore sie für welchen Verein erzielt haben und diese nach ihrer Anzahl angeordnet. Erfolgreichster Torschütze ist Simon Terodde, der für den 1. FC Union Berlin, VfL Bochum, VfB Stuttgart, 1. FC Köln, Hamburger SV und FC Schalke 04 traf.

Die Liste enthält 15 Spieler, von denen derzeit einer in der 2. Bundesliga aktiv ist.

Anmerkung: Als „aktiv“ im Sinne dieser Liste gilt jeder Spieler, der zumindest an einem Spieltag der aktuellen Saison 2021/22 im Kader eines Zweitligisten stand.

Liste der Torschützen mit mindestens 100 Toren 
Stand: Saisonende 2021/22

Ausländische Torschützen 
Diese Liste verzeichnet alle Spieler, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, und mindestens 50 Treffer aufweisen können. Spieler mit doppelter Staatsbürgerschaft werden nicht gelistet.

Stand: 28. August 2022

Die jüngsten Torschützen 
Diese Liste enthält die fünf jüngsten Torschützen der 2. Bundesliga. Unter den Top 50 befindet sich kein derzeit aktiver Spieler.

Stand: 19. März 2019

Die ältesten Torschützen 
Diese Liste enthält die fünf ältesten Torschützen der 2. Bundesliga. Unter den Top 50 befindet sich kein derzeit aktiver Spieler.

Stand: 19. März 2019

Torschützen mit den meisten Toren in einer Saison 
Diese Liste enthält die 10 erfolgreichsten Torschützen innerhalb einer Saison der 2. Bundesliga.

*Spieler aktiv

Erfolgreichste Mehrfachtorschützen 
Diese Tabelle enthält Spieler, die in mindestens einer Partie mehr als ein Tor erzielen konnten. Für jede Kategorie werden die drei erfolgreichsten Schützen in der 2. Bundesliga aufgelistet, dazu rechts daneben die drei erfolgreichsten aktuellen Spieler jeder Kategorie.

Stand: 30. Oktober 2020

Erfolgreichste Joker 
Diese Tabelle enthält die fünf erfolgreichsten Schützen von Jokertoren in der 2. Bundesliga.

Stand: Saisonende 2014/15

Erfolgreichste Elfmeterschützen 
Diese Tabelle enthält die fünf erfolgreichsten Elfmeterschützen in der 2. Bundesliga.

Stand: 29. Januar 2020

Torschützen der aktuellen Zweitligamannschaften 
Diese Tabelle zeigt für jeden der derzeit in der 2. Bundesliga vertretenen Vereine die drei erfolgreichsten Zweitliga-Torschützen an, aktuelle Spieler sind grau unterlegt. Befindet sich darunter kein Spieler des aktuellen Mannschaftskaders, ist zusätzlich der beste derzeitige Spieler eingetragen.

Stand: 3. Januar 2023

Weitere Fakten 
Stand: 21. Mai 2019
 Der erste Spieler mit 100 Toren war Gerd-Volker Schock, der am 26. Oktober 1979 gegen die SG Wattenscheid 09 erfolgreich war.
 Der jüngste Spieler mit 100 Toren ist Dieter Schatzschneider, der am 14. November 1981 (Alter: 23 Jahre und 202 Tage) gegen Wormatia Worms seine Treffer Nummer 98 bis 100 erzielte. Er benötigte auch die wenigsten Zweitligaeinsätze bis zu seinem 100. Treffer (121 Spiele).
 60 Tore in Auswärtsspielen bedeuten auch hier Rekord für Dieter Schatzschneider, in Heimspielen schlug allerdings Karl-Heinz Mödrath mit 99 Treffern fünfmal häufiger zu als der Rekordschütze.
 Die beste Torquote aller Spieler mit mindestens 50 Treffern hält Schatzschneider mit 0,77 Toren pro Spiel ebenfalls. Der erfolgreichste Torschütze aller Spieler mit einer besseren Torquote als Schatzschneider ist Horst Hrubesch, der in 35 Spielen 42 Tore erzielte (1,20 Tore pro Spiel).
 Der einzige Spieler, der sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Bundesliga je mindestens 100 Treffer erzielen konnte, ist Bruno Labbadia (BL: 103 Tore, 2. BL: 101 Tore)
 Die meisten Tore in einem Spiel schoss der spätere Meistertrainer Ottmar Hitzfeld, der am 13. Mai 1977 bei einem Stuttgarter 8:0-Erfolg gegen den SSV Jahn Regensburg sechsmal traf.
 Die meisten Treffer seit Einführung der eingleisigen 2. Bundesliga mit der Saison 1981/82 erzielte Theo Gries (122 Tore).
 Die meisten Torjägerkanonen mit verschiedenen Vereinen holte Simon Terodde (3 Vereine), der beim VfL Bochum (2015/16, 25 Tore), beim VfB Stuttgart (2016/17, 25 Tore) und beim 1. FC Köln (2018/19, 29 Tore) Torschützenkönig wurde.
 Das erfolgreichste Stürmer-Duo der eingleisigen 2. Bundesliga stellte in der Saison 2018/19 der 1. FC Köln. Für den Verein waren Simon Terodde (29 Treffer) und Jhon Córdoba (20 Treffer) insgesamt 49 Mal erfolgreich.
 Ansgar Brinkmann war als einziger Spieler in der 2. Bundesliga für acht verschiedene Vereine erfolgreich (insgesamt erzielte er 34 Zweitligatreffer). Für je sieben verschiedene Zweitligavereine trafen Sascha Rösler (insgesamt 86 Zweitligatreffer), Karsten Hutwelker (34) und Alexander Löbe (29).

Weblinks 
 Rekordstatistik der 2. Bundesliga auf der Webseite der Bundesliga
 Liste der erfolgreichsten Torschützen der 2. Fußball-Bundesliga auf der Webseite des DFB
 Liste der erfolgreichsten Torschützen der 2. Fußball-Bundesliga auf der Webseite des Kicker

Einzelnachweise und Anmerkungen

Siehe auch 
 Liste der Torschützenkönige der 2. Bundesliga
 Liste der Spieler mit den meisten Einsätzen in der 2. Bundesliga
 Liste der erfolgreichsten Torschützen der Bundesliga

2 FussballBundesliga, erfolgreichste
Torschutzenkonige, erfolgreichste